Alberta — província do Canadá
 Alberta (Alabama) — comunidade não incorporada
 Alberta (Minnesota) — cidade dos Estados Unidos
 Alberta (Virgínia) — cidade dos Estados Unidos
 Alberta (género) — gênero botânico

Ver também

Desambiguações de topônimos